Niemcy:
 Johannisplatz – plac w Chemnitz
 Johannisplatz – plac w Lipsku

Zobacz też:
 Johannesplatz